Toto je seznam významných hor a kopců ve Slovinsku řazený podle jejich nadmořské výšky.

Seznam hor a kopců

Externí odkazy 
 

 
Slovinsko
hory a kopce